

Ворфілд — місто, штат Кентуккі
 Ворфілд — переписна місцевість, штат Вірджинія